Cronopio es un género extinto de mamífero driolestoideo que vivió en el período Cretácico en lo que ahora es Sudamérica. Encontrado en La Buitrera, en las cercanías de Cerro Policía Río Negro, Argentina.

Descripción 
Cronopio se conoce por el holotipo MPCA PV 454, un cráneo parcial y por los especímenes referidos  MPCA PV 450, una mandíbula izquierda parcial con algunos dientes y MPCA PV 453, un cráneo incompleto con una mandíbula derecha relativamente completa pero sin algunos dientes. Todos los especímenes se encontraron en el yacimiento de La Buitrera (Río Negro), de la Formación Candeleros del Grupo Neuquén, que data del Cenomaniense inferior, Cretácico Superior, hace unos 99,6 a 96 millones de años.
Cronopio fue nombrado oficialmente por Guillermo W. Rougier, Sebastián Apesteguía y Leandro C. Gaetano en 2011 y la especie tipo es Cronopio dentiacutus. El nombre genérico se debe a los personajes ficticios que aparecen en el trabajo del escritor argentino Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas y dentiacutus viene del término en latín para "dientes afilados"; los autores adicionalmente crearon el nuevo orden Meridiolestida. 

El paleontólogo Guillermo Rougier comentó que la criatura tenía un parecido "superficial" al personaje de ficción Scrat de la película Ice Age (2002), diciendo "esto solo muestra cuan diversos eran los mamíferos antiguos, tanto que podemos imaginar alguna criatura extraña y más tarde encontrar algo justo como esta."

Comentarios 

Estos driolestoideos, relativamente abundantes, son muy particulares en su morfología. Dado que no se conocen en el mundo restos craneanos del grupo hasta el momento, la información que proveen es muy relevante. El nuevo taxón, retiene un patrón de organización del basicráneo generalizado, que contrasta con un hocico largo y angosto y paladar circular, recuerda superficialmente a los euterios basales conocidos como zalambdaléstidos o a los actuales macroscelídeos. Más aún, el nuevo taxón resulta sorprendente por la presencia de sus pequeños caninos “de dientes de sable”, sugiriendo que se trata de un animal altamente especializado para el cual no existen análogos vivientes. Sin embargo, sí los hubo en el pasado y parecen hallarse muy relacionados con los driolestoideos gondwánicos que originarían luego a las formas del Cretácico más tardío y el Paleoceno de las formaciones Allen, Los Alamitos y La Colonia. Los nuevos y bien preservados taxones, una vez publicados, jugarán un rol clave en el entendimiento de la evolución y paleobiogeografía de los mamíferos driolestoideos de los continentes australes.

Filogenia 
Cladograma propuesto por los descubridores y modificado según el estudio de Rougier, Wible, Beck y Apesteguía de 2012:

Referencias

Enlaces externos 

Meridiolestida
Mamíferos del Cretácico
Mamíferos extintos de América del Sur
Animales descritos en 2011